California African American Museum, een museum in de Amerikaanse stad Los Angeles
 Center for Asian American Media, een Amerikaanse organisatie voor Aziatisch-Amerikaanse belangen in de onafhankelijke tv- en filmindustrie
 Centro Atlántico de Arte Moderno, een cultureel centrum en kunstmuseum in de Spaanse stad Las Palmas